A 320 kan syfta på:
 Airbus A320 – ett passagerarflygplan
 A 320 – ett dykeri- och bärgningsfartyg i svenska flottan, se HMS Furusund